Die HMS Ardent war ein Torpedobootzerstörer und Typschiff der Ardent-Klasse der britischen Royal Navy. Ihre Schwesterschiffe waren HMS Boxer und HMS Bruizer.

Das Boot lief am 16. Oktober 1894 bei der Werft von John Isaac Thornycroft in Chiswick vom Stapel.

Nach Indienststellung wurde die Ardent der Mittelmeerflotte als Begleitschiff für das Flaggschiff HMS Ramillies zugewiesen. Ihr Haupteinsatzzweck war die Ausbildung von möglichst vielen Heizern der Flotte in der Bedienung der Wasserrohrkessel.

Im Jahre 1911 wurde die Ardent außer Dienst gestellt und abgewrackt.

Literatur 
 Captain T. D. Manning: The British Destroyer. Putnam and Co, 1961

Ardent-Klasse (1894)